(946) Poësia es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides descubierto el 11 de febrero de 1921 por Maximilian Franz Wolf desde el observatorio de Heidelberg-Königstuhl, Alemania.
Está nombrado por la diosa de la poesía.
Forma parte de la familia asteroidal de Temis.

Véase también 
 Lista de asteroides del (901) al (1000)

Referencias

Enlaces externos 
 

Asteroides del cinturón principal
Asteroides de la familia de Temis
Objetos astronómicos descubiertos por Max Wolf
Objetos astronómicos descubiertos desde el Observatorio de Heidelberg-Königstuhl
Objetos astronómicos descubiertos en 1921
Wikiproyecto:Asteroides/Artículos de asteroides